Sioux Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sioux Valley Township (Minnesota)
 Sioux Valley Township (South Dakota)